En 1989, le CERH organise une compétition expérimentale du championnat d'Europe de rink hockey féminin. Cette compétition se tient dans la ville Allemande d'Eldagsen. L'équipe des Pays-Bas remporte ce championnat en battant les six sélections adverses.

Participants 
Sept délégations nationales prennent part à cette compétition expérimentale.

Résultats 

|}

Voir aussi

Liens externes 
 

1989
Rink hockey en 1989